Saukkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Saukkosaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg,  (1 ha)
2. Saukkosaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (3 ha)
3. Saukkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (0 ha)
4. Saukkosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,55, long 26,72),  (41 ha)
5. Saukkosaari (ö i Lappland, Rovaniemi),  (1 ha)
6. Saukkosaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski,  (0 ha)
7. Saukkosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,83, long 26,43),  (1 ha)
8. Saukkosaari (ö i Sonkari och Riitunlampi),  (0 ha)
9. Saukkosaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (1 ha)